Mário de Sá-Carneiro (1890-1916), poeta modernista português, membro da Geração d'Orpheu
 Francisco Sá Carneiro (1934-1980), advogado e político português, um dos fundadores do Partido Social Democrata

Desambiguações de sobrenomes